Wollaston může být:

příjmení
 George Buchanan Wollaston (1814–1899) – anglický botanik, sběratel a zahradní architekt
 Thomas Vernon Wollaston (1822–1878) – anglický entomolog a malakolog
 William Wollaston (1659–1724) – anglický filosof
 William Hyde Wollaston (1766–1828) – anglický lékař, fyzik a chemik

v geografii
 Wollaston (Northamptonshire)
 Wollaston (Shropshire)
 Wollaston (West Midlands)

 Wollaston (Quincy) – čtvrť města Quincy v metropolitním regionu Boston

 Wollaston (souostroví) – souostroví na jihu Ohňové země
 Wollaston (jezero) – jezero v Kanadě
 Wollastonova medaile – ocenění udělované Geological Society of London, pojmenované po W. H. Wollastonovi
 Wollastonův hranol – polarizační hranol sloužící k získání lineárně polarizovaného svazku světla
 Wollastonův refraktometr – refraktometr, přístroj k měření indexu lomu
 Wollastonův drát – velmi tenký platinový drátek, který je obalen stříbrem k měření termálních parametrů
 Wollastonit – minerál, pojmenovaný po W. H. Wollastonovi

 Wollaston (kráter) – kráter na Měsíci, pojmenovaný na počest W. H. Wollastona